Dino Zoff (1942-), footballeur italien ;
 Marianne Zoff (1893-1984), chanteuse d'opéra et actrice autrichienne ;
 Otto Zoff (1890-1963), écrivain austro-hongrois ;
 Stefano Zoff (1966-), boxeur italien.

Autres 
 Zoff in Buffalo, jeu de société allemand.